Ez a lista Nyugat-Virginia állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Nyugat-Virginia megyéi
Közigazgatási listák